Mangabeira
Ou ainda:
 Mangabeiras (Belo Horizonte)
 Mangabeiras (Maceió)

Desambiguação